Osoby o tym nazwisku:
 Jan-Christoph Oetjen – niemiecki polityk i samorządowiec
 Lucia Oetjen – szwajcarska kolarka górska